

Codici 
 E20 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E20 – strada europea Shannon – San Pietroburgo
 E20 – autostrada ecuadoregna Transversal Norte

Altro 
 E20 – Un carburante costituito dal 20% di etanolo e dall'80% da combustibili di derivazione fossile